Жоб, Жозеф-Дезире (род. 1977) — камерунский футболист.
 Жоб, Тома (род. 1984) — камерунский футболист.
 Жоб (художник) — французский художник. Настоящее имя — Жак де Бревилль.

См. также 
 Зхоб  (произношение в оригинале Жоб) — ряд топонимов в Пакистане.